USS "Wasp" – nazwa noszona przez 10 okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, z których najbardziej znany to lotniskowiec z początkowego okresu II wojny światowej. Nazwa oznacza po polsku: osa.

 USS "Wasp" (ex. "Scorpion") (1775-1777) – szkuner zakupiony przez Marynarkę Kontynentalną (Continental Navy) w 1775. Wraz z bliźniaczym USS "Hornet" były pierwszymi okrętami marynarki amerykańskiej, które wypłynęły na morze 14 stycznia 1776. Zdobył wiele statków i okrętów brytyjskich. Jesienią 1777 wpadł na mieliznę i zatonął w wyniku pożaru i wybuchu.
 USS "Wasp" (1807-1812) – slup wojenny, biorący udział w wojnie brytyjsko-amerykańskiej 1812 roku, zdobyty w październiku 1812 przez Brytyjczyków po walce z HMS "Frolic", służył w Royal Navy jako HMS "Peacock" do 1813
 USS "Wasp" (1813) – szkuner zbudowany w 1810, od lipca 1812 okręt kaperski, w 1813 wynajęty przez US Navy. Ostatnia informacja o nim pochodzi z 1814.
 USS "Wasp" (1813-1814) – slup wynajęty przez US Navy na Jeziorze Champlain późnym latem 1813, zwrócony w 1814, nie brał udziału w walkach.
 USS "Wasp" (1814) – slup, zbudowany w 1813, w służbie od 1814. Brał udział w wojnie brytyjsko-amerykańskiej, zdobył 15 statków i okrętów brytyjskich, prawdopodobnie zatonął podczas sztormu jesienią 1814.
 USS "Wasp" (1865-1876) – kanonierka bocznokołowa, ex. konfederacki CSS "Emma Henry", wcielony do służby w US navy jako "Wasp" w czerwcu 1865. Służył na wodach Ameryki Południowej i Afryki, sprzedany w 1876.
 USS "Wasp" (1898-1919) – jacht parowy (kanonierka), wcielony 11 kwietnia 1898, brał udział w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Wycofany w grudniu 1919.
 USS "Wasp" (CV-7) (1940-1942) – lotniskowiec typu Wasp z początkowego okresu II wojny światowej, zatopiony na Pacyfiku 15 września 1942 przez okręt podwodny.
 USS "Wasp" (CV-18) (1943-1972) – lotniskowiec typu Essex z końcowego okresu II wojny światowej, wycofany w 1972.
 USS "Wasp" (LHD-1) (1989-) – uniwersalny okręt desantowy typu Wasp.

Zobacz też:
 Uniwersalne okręty desantowe typu Wasp

Wasp